Les Ctenochasmatoidea (cténochasmatoïdes en français) forment un clade de ptérodactyloïdes archaeoptérodactyloïdes. Ce sont des ptérosaures, un groupe éteint de « reptiles ailés ».

Ils ont vécu du Jurassique supérieur jusqu'à la fin du Crétacé inférieur et leurs fossiles ont été découverts en Europe, en Asie et en Afrique.

Définition 
Le clade des Euctenochasmatia a été créé en 1995 par David Unwin, qui l'a redéfini en 2003 comme le groupe qui inclut le dernier ancêtre commun de Cycnorhamphus suevicus et Pterodaustro guinazui, ainsi que tous leurs descendants.

Description 
Les Ctenochasmatoidea possèdent généralement de longues ailes, une queue très courte, un long cou et des dents hautement spécialisées.

Biologie 
Leurs ailes montrent des proportions semblables à celles des oiseaux de rivage et des canards modernes. Leur vol battu était probablement rapide et puissant. La principale exception est le genre Ctenochasma, qui semble avoir eu des ailes encore plus longues et était probablement plus comparable aux Grands Labbes (skuas) actuels.

Chez les cténochasmatoïdes l'envol devait varier considérablement d'un genre à l'autre. Les formes comme Cycnorhamphus, avec de longues pattes et des torses assez courts devaient décoller sans difficulté. Par contre, pour d'autres genres comme Pterodaustro, qui avaient au contraire de courtes pattes et un corps plus long, l'envol devait être plus long et plus difficile, uniquement possible dans de grandes zones ouvertes, tout comme les oiseaux aquatiques modernes à corps lourd tels que les cygnes.

Paléoenvironnement 
La plupart des cténochasmatoïdes étaient des ptérosaures aquatiques ou semi-aquatiques, possédant de grandes pattes postérieures palmées et de longs torses, ce qui témoigne d'une adaptation pour nager et flotter. Les gallodactylidés à torse court et à pattes allongées sont une exception.

Les cténochasmatoïdes occupaient une grande variété de niches écologiques comme :
 des carnivores généralistes tel Pterodactylus ;
 des microphages suspensivores comme Pterodaustro qui filtraient l'eau et la boue à la recherche de petites proies ;
 de possibles malacophages comme Cycnorhamphus qui devaient se nourrir de coquillages.

La morphologie la plus fréquente présente des mâchoires rectilignes avec de nombreuses dents fines et aiguisées comme des aiguilles, comme chez Ctenochasma et Gnathosaurus . Ces cténochasmatoïdes occupaient peut-être une niche écologique semblable à celle des spatules modernes, leurs dents se développant en particulier à l'extrémité du museau sur une zone élargie et aplatie en forme de spatule leur offrant une plus grande surface pour capturer par filtration de petites proies.

Classification 
Le cladogramme ci-dessous montre les résultats de l'étude phylogénétique réalisée en 2018 par Longrich, Martill et Andres lors de la description du genre Kryptodrakon. Il montre la position des deux familles généralement rattachées aux Ctenochasmatoidea :

Le cladogramme suivant de Vidovic de Martill, 2017, montre également les deux familles du clade (seuls les Gallodactylidae sont détaillés) :

Notes et références

Références taxinomiques

Liens externes

Articles connexes 
 Archaeopterodactyloidea
 Ctenochasmatidae
 Ptérodactyle

Pterodactyloidea
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Ptérosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 1995